Les championnats de Croatie de cyclisme sur route sont organisés tous les ans.

Hommes

Course en ligne

Podiums 

|-
| 1996 || Martin Cotar || Zack Fonović || Robert Pecnjak
|-
| 1997 || Srđan Luštica || Zack Fonović || Eduard Kiserlovski
|-
| 1998 || Vladimir Miholjević || Martin Cotar || Šime Pocrnja
|-
| 1999  || Martin Cotar  || Radoslav Rogina  ||  Hrvoje Miholjević
|-
| 2000  || Vladimir Miholjević || Massimo Demarin  ||   Hrvoje Miholjević
|-
| 2001  || Hrvoje Miholjević || Radoslav Rogina  ||  Vladimir Miholjević
|-
| 2002 || Massimo Demarin || Martin Cotar  ||   Radoslav Rogina
|-
| 2003  || Radoslav Rogina || Hrvoje Miholjević  ||   Massimo Demarin
|-
| 2004  || Tomislav Dančulović  || Radoslav Rogina || Massimo Demarin
|-
| 2005  || Matija Kvasina || Radoslav Rogina  || Hrvoje Miholjević
|- 
| 2006  || Hrvoje Miholjević || Massimo Demarin  || 
|-
| 2007 ||  Tomislav Dančulović || Radoslav Rogina || Matija Kvasina
|-
| 2008  || Tomislav Dančulović || Vladimir Miholjević || Kristijan Đurasek 
|-
| 2009 || Kristijan Đurasek || Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2010  || Radoslav Rogina ||  || Luka Grubić
|-
| 2011 || Kristijan Đurasek ||Tomislav Dančulović || Matija Kvasina
|-
| 2012  || Vladimir Miholjević || Kristijan Đurasek || Robert Kišerlovski
|-
| 2013 || Robert Kišerlovski || Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2014 || Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski || Matija Kvasina
|-
| 2015 || Emanuel Kišerlovski || Josip Rumac || Matija Kvasina
|-
| 2016 || Radoslav Rogina || Josip Rumac || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2017 || Josip Rumac || Bruno Radotić || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2018 || Emanuel Kišerlovski || ||
|-
| 2019 || Josip Rumac || Radoslav Rogina || Matija Meštrić
|-
| 2020 || Josip Rumac || Viktor Potočki || Antonio Barać
|-
| 2021 || Viktor Potočki || Fran Miholjević || Filip Kvasina
|-
| 2022 || Carlo Jurišević || Antonio Barać || Ivan Bratić
|}

Multi-titrés 
 4 : Radoslav Rogina
 3 : Tomislav Dančulović, Vladimir Miholjević, Josip Rumac
 2 : Martin Cotar, Hrvoje Miholjević, Kristijan Đurasek

Contre-la-montre

Podiums 

|-
| 1997 || Luka Bakrač || Martin Cotar || Dino Zuban
|-
| 1998 || Luka Bakrač || Hrvoje Bosnjak || Dino Zuban
|-
| 1999 || Martin Cotar || Vladimir Miholjević || Hrvoje Bosnjak
|-
| 2000 || Martin Cotar || Vladimir Miholjević || Radoslav Rogina
|-
| 2001 || Martin Cotar || Vladimir Miholjević || 
|-
| 2002 || Martin Cotar || Radoslav Rogina || Hrvoje Bosnjak
|-
| 2003 || Radoslav Rogina || Tomislav Dančulović || Massimo Demarin
|-
| 2004 || Matija Kvasina || Radoslav Rogina || 
|-
| 2005 || Martin Cotar || Luka Bakrač || 
|-
| 2006 || Matija Kvasina ||  || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2007 || Matija Kvasina || Kristijan Đurasek || 
|-
| 2008 || Matija Kvasina || Bruno Radotić || Martin Cotar
|-
| 2009 || Bruno Radotić || Luka Grubić || 
|-
| 2010 || Matija Kvasina || Bruno Radotić || Bojan Rafaj
|-
| 2011 || Kristijan Đurasek || Matija Kvasina || Bruno Radotić
|-
| 2012 || Vladimir Miholjević || Kristijan Đurasek || Matija Kvasina
|-
| 2013 || Matija Kvasina || Bruno Maltar || Josip Rumac
|-
| 2014 || Bruno Maltar || Josip Rumac || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2015 || Matija Kvasina || Bruno Maltar || Bojan Gunjević
|-
| 2016 || Matija Kvasina || Bruno Maltar || Mijo Bebić
|-
| 2017 || Bruno Radotić || Bojan Gunjević || Tomislav Mijatović
|-
| 2018 || Josip Rumac || Bojan Gunjević || Mijo Bebić
|-
| 2019 || Josip Rumac || Bojan Gunjević || Tomislav Mijatović
|-
| 2020 || Josip Rumac || Eugen Popović || Mijo Bebić
|-
| 2021 || Toni Stojanov || Lorenzo Marenzi || Josip Bugaria
|-
| 2022 || Fran Miholjević || Viktor Potočki || Antonio Barać
|}

Multi-titrés 
 8 : Matija Kvasina
 5 : Martin Cotar
 3 : Josip Rumac
 2 : Luka Bakrač

Critérium

Podiums 

|-
| 2021 || Ivan Marojević || Filip Kvasina || Ivan Bratić
|-
| 2022 || Carlo Jurišević || Anthony Bilić || Filip Kvasina
|}

Multi-titrés 
Aucun

Femmes

Course en ligne

Podiums

Multi-titrées 
 7 : Mia Radotić
 3 : Maja Perinović
 2 : Viena Balen, Marina Bodulak

Contre-la-montre

Podiums

Multi-titrées 
 13 : Mia Radotić

Espoirs Hommes

Course en ligne 

|-
| 2005 || Emanuel Kišerlovski || Robert Kišerlovski || Romano Vičić
|-
| 2006 || Tomislav Dančulović || Kristijan Đurasek || Robert Kišerlovski
|-
| 2007 || Kristijan Đurasek || Romano Vičić || Silvano Valčić
|-
| 2009 || Kristijan Đurasek || ||
|-
| 2011 || Luka Grubić || ||
|-
| 2015 || Josip Rumac || Bruno Maltar || Mateo Franković
|-
| 2016 || Josip Rumac || Mateo Franković || -
|-
| 2017 || David Jabuka || Filip Kvasina || Fran Majoli
|-
| 2018 || Viktor Potočki || Mateo Bratić || Lorenzo Marenzi
|-
| 2019 || Viktor Potočki || Matija Meštrić || Anthony Bilić
|-
|}

Contre-la-montre 

|-
| 2002 ||  || Matija Kvasina || Alan Dumić
|-
| 2005 || Romano Vičić || Bojan Rafaj || Darko Blažević
|-
| 2006 || Emanuel Kišerlovski || Ante Radić || Kristijan Đurasek
|-
| 2010 || Luka Grubić || Juraj Ugrinić || Boris Legović
|-
| 2011 || Luka Grubić || ||
|-
| 2012 || Juraj Ugrinić || Domagoj Breznik || Pavel Potočki
|-
| 2015 || Bruno Maltar || Pavel Potocki || 
|-
| 2016 || Bruno Maltar || Josip Rumac || Toni Stojanov
|-
| 2017 || David Jabuka || Antonio Barać || Filip Kvasina
|-
| 2018 || David Jabuka || Antonio Barać || Viktor Potočki
|-
| 2019 || Viktor Potočki || Filip Kvasina || Dario Dovranić
|-
| 2020 || Viktor Potočki || Filip Kvasina || Carlo Jurišević
|-
| 2021 || Fran Miholjević || Carlo Jurišević || Viktor Potočki
|}

Critérium 

|-
| 2021 || Carlo Jurišević || Anthony Bilić || Matija Lojen
|}

Juniors Hommes

Course en ligne

Podiums 

|-
| 2002 || Vanja Satinović || Marjan Radolović || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2003-2004 || colspan=3 align=center| ?
|-
| 2005 ||  || Ante Radić || Ivan Burazer
|-
| 2006 || Marijan Perković || Luka Grubić || Marko Ivančić
|-
| 2007 || colspan=3 align=center| ?
|-
| 2008 || Mauro Hrastnik || Daniel Bajlo || Domagoj Šarić
|-
| 2009 || Marko Barbir || Mauro Hrastnik ||
|-
| 2010 || Marko Barbir || Matijas Dovranić || Janko Benger
|-
| 2011 || Josip Rumac || Marko Herceg || Pavel Potočki
|-
| 2012 || Marko Herceg || Mateo Franković || Filip Čengić
|-
| 2013 || Filip Čengić || Bruno Kristić || Paolo Vuga
|-
| 2014 || Bruno Kristić || David Jabuka || Nino Horvat
|-
| 2015 || Dario Jurić || Lorenzo Marenzi || Roko Vukić
|-
| 2016 || Viktor Potočki || Filip Kvasina || Fran Majoli
|-
| 2017 || Viktor Potočki || Ivan Grgić || Marin Jotanović
|-
| 2018 || Carlo Jurišević || Marin Jotanović || Darijo Pandurević
|-
| 2019 || Carlo Jurišević || Fran Miholjević || Matija Lojen
|-
| 2020 || Fran Miholjević || Bruno Paškalin || Josip Juras
|-
| 2021 || Nicolas Gojković || Ivan Okmažić || Matija Trstenjak
|-
| 2022 || Nicolas Gojković || Jakov Svilokos || Jan Tisaj
|}

Multi-titrés 
 2 : Marko Barbir, Viktor Potočki, Carlo Jurišević, Nicolas Gojković

Contre-la-montre

Podiums 

|-
| 2002 || Vanja Satinović || Slaven Opačić || Emanuel Kišerlovski
|-
| 2003-2004 || colspan=3 align=center| ?
|-
| 2005 ||  || Ivan Burazer || Kristijan Đurasek
|-
| 2006 || Ivan Burazer || Nikola Mogorović || Oliver Rilak
|-
| 2007 || colspan=3 align=center| colspan=3 align=center| ?
|-
| 2008 || Domagoj Šarić || Deni Banicek || Marin Andelini
|-
| 2009 || Marko Barbir || Fran Kurelac || Boris Legović
|-
| 2010 || Marko Barbir || Pavel Potočki || 
|-
| 2011 || Josip Rumac || Bruno Maltar || Marko Horvat
|-
| 2012 || Filip Čengić || Marko Herceg || Marko Franjković
|-
| 2013 || colspan=3 align=center| ?
|-
| 2014 || David Jabuka || Bruno Kristić ||  Stjepan Šimić
|-
| 2015 || David Jabuka || Fran Majoli || Filip Kvasina
|-
| 2016 || Filip Kvasina || Marko Vujević || Viktor Potočki
|-
| 2017 || Viktor Potočki || Ivan Grgić || Ivan Šotola
|-
| 2018 || Carlo Jurišević || Toni Srbić || Marin Jotanović
|-
| 2019 || Fran Miholjević || Carlo Jurišević || Duje Peričić
|-
| 2020 || Fran Miholjević || Fran Bonjak || Bruno Paškalin
|-
| 2021 || Nicolas Gojković || Matija Trstenjak || Pasko Duilo
|-
| 2022 || Nicolas Gojković || Jan Tisaj || Daniel Budimir 
|}

Multi-titrés 
 2 : Marko Barbir, David Jabuka, Fran Miholjević, Nicolas Gojković

Critérium

Podiums 

|-
| 2021 || Nicolas Gojković || Matija Trstenjak || Josip Juras
|-
| 2022 || Nicolas Gojković || Vinko Bulum || Daniel Budimir
|}

Multi-titrés 
 2 : Nicolas Gojković

Cadets Hommes

Couse en ligne 

|-
| 2005 || Igor Črnila || Dani Benicek || Marijan Perković
|-
| 2018 || Fran Miholjević || ||
|-
| 2019 || Ivan Okmažić || Nicolas Gojković || Matija Trstenjak
|-
| 2020 || Nicolas Gojković || ||
|-
| 2021 || Daniel Budimir || Luka Škara ||
|-
| 2022 || Luka Škara || ||
|}

Contre-la-montre 

|-
| 2002 || Kristijan Đurasek || Vinko Zaninović || Filip Bračić
|-
| 2005 || Igor Črnila || Josip Klarić || Vedran Klisarić
|-
| 2009 || Pavel Potočki || Bartol Novak || Stipe Filipi
|-
| 2020 || Nicolas Gojković || ||
|-
| 2022 || Luka Škara || ||
|}

Critérium 

|-
| 2021 || Roko Šintić || Luka Škara || Jan Tisaj
|-
| 2022 || Luka Škara || Luka Lenac || Filip Pečnjak
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route